Broderick může být:
 Broderick (Saskatchewan), sídlo v Kanadě
 Broderick Crawford (1911–1986), americký herec
 Damien Broderick (* 1944), australský spisovatel
 Helen Brodericková (1891–1959), americká herečka
 Chris Broderick (* 1970), americký kytarista
 John Broderick (1875–1957), kanadský hráč lakrosu
 Ken Broderick (1942–2016), kanadský lední hokejista
 Matthew Broderick (* 1962), americký herec